Can't Buy Me Love (The Beatles), popsong van The Beatles
 Can't Buy Me Love (televisieprogramma), televisieprogramma
 Can't Buy My Love (album), 2e album van Yui
 Can't Buy Me Love (film), een film